|-
| (90501) 2004 EM4||||11 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 90502 Buratti||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90503) 2004 EP10||||15 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (90504) 2004 EC14||||11 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90505) 2004 EM16||||12 березня 2004||Обсерваторія Корделла-Лоуренса||Обсерваторія Корделла-Лоуренса
|-
| (90506) 2004 EU17||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90507) 2004 EY17||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90508) 2004 EE18||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90509) 2004 EN18||||13 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90510) 2004 EW20||||15 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90511) 2004 EZ31||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90512) 2004 EF37||||13 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90513) 2004 EZ37||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90514) 2004 EU42||||15 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90515) 2004 ES56||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90516) 2004 EO59||||15 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90517) 2004 EF60||||15 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90518) 2004 EL60||||15 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90519) 2004 EA64||||13 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90520) 2004 EZ65||||14 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90521) 2004 EK66||||14 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90522) 2004 EA74||||15 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90523) 2004 EX79||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90524) 2004 EV92||||15 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 90525 Каріянберґ (Karijanberg)||||17 березня 2004||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (90526) 2004 FQ11||||16 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (90527) 2004 FB15||||16 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 90528 Рейвайт (Raywhite)||||16 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (90529) 2004 FN19||||16 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90530) 2004 FX20||||16 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90531) 2004 FY25||||17 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90532) 2004 FC28||||17 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 90533 Лоранблінд (Laurentblind)||||28 березня 2004||Оттмарсайм||Клодін Ріннер
|-
| (90534) 2004 FW39||||18 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (90535) 2004 FC42||||17 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (90536) 2004 FU45||||16 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (90537) 2004 FU46||||17 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (90538) 2004 FE65||||19 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90539) 2004 FH68||||20 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90540) 2004 FH92||||17 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90541) 2004 FD93||||19 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90542) 2004 FG94||||22 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90543) 2004 FO94||||18 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90544) 2004 FW95||||23 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90545) 2004 FG97||||23 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90546) 2004 FW109||||24 березня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90547) 2004 FY109||||24 березня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90548) 2004 FD110||||24 березня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90549) 2004 FP110||||25 березня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90550) 2004 FS116||||23 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90551) 2004 FR121||||23 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90552) 2004 FM124||||27 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90553) 2004 FQ126||||27 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90554) 2004 FE129||||28 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90555) 2004 FM131||||22 березня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90556) 2004 FO138||||16 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90557) 2004 FK141||||27 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90558) 2004 FV142||||27 березня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90559) 2004 FW142||||27 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90560) 2004 FY142||||27 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90561) 2004 FQ143||||28 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90562) 2004 FR143||||28 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90563) 2004 FL147||||29 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 90564 Маркджаник (Markjarnyk)||||12 квітня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (90565) 2004 GA3||||9 квітня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90566) 2004 GS5||||11 квітня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90567) 2004 GC9||||12 квітня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90568) 2004 GV9||||13 квітня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90569) 2004 GY14||||14 квітня 2004||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (90570) 2004 GO15||||14 квітня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90571) 2004 GQ15||||14 квітня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90572) 2004 GN17||||11 квітня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90573) 2004 GH18||||12 квітня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (90574) 2004 GS21||||11 квітня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90575) 2004 GE23||||12 квітня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (90576) 2004 GA29||||10 квітня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (90577) 2004 GK33||||12 квітня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90578) 2004 GM36||||13 квітня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90579) 2004 GF39||||15 квітня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (90580) 2004 GE73||||15 квітня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90581) 2004 HJ6||||17 квітня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90582) 2004 HU28||||20 квітня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90583) 2004 HW52||||24 квітня 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (90584) 2030 P-L||2030 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (90585) 2032 P-L||2032 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (90586) 2035 P-L||2035 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (90587) 2182 P-L||2182 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (90588) 2209 P-L||2209 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (90589) 2587 P-L||2587 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (90590) 2624 P-L||2624 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (90591) 2659 P-L||2659 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (90592) 2801 P-L||2801 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (90593) 3003 P-L||3003 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (90594) 3563 P-L||3563 P-L||17 жовтня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (90595) 4033 P-L||4033 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (90596) 4229 P-L||4229 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (90597) 4248 P-L||4248 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (90598) 4253 P-L||4253 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (90599) 4542 P-L||4542 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|-
| (90600) 4560 P-L||4560 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен, І. ван Гаутен-Ґроневельд, Т. Герельс
|}

Див. також 
 Список астероїдів

90500